Santo André kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo André, ort, São Paulo, 
 Santo André (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Santo André (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -23,73, long -46,44),

Portugal 

 Santo André (ort i Portugal, Portalegre), Ponte de Sor, 
 Santo André (ort i Portugal, Setúbal, Santiago do Cacém, lat 38,05, long -8,75), 
 Santo André (freguesia i Portugal, Setúbal, Barreiro), 
 Santo André (freguesia i Portugal, Setúbal, Santiago do Cacém, lat 38,07, long -8,77), 
 Santo André (freguesia i Portugal, Vila Real), Montalegre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar